Э́ллисон Ми́ллер (; род. 2 сентября 1985) — американская актриса итальянского происхождения. Наиболее известная по роли Мишель Бенджамин в телесериале «Короли» и Скай Тейт в телесериале «Терра Нова».

Биография 
Эллисон Миллер родилась 2 сентября 1985 года в Риме, Италия. Она выросла в США, хотя и родилась в Италии. Её отец работал журналистом, и поэтому семья часто переезжала. Семья жила в Олимпии, в Лексингтоне, в Стейт Колледж (Пенсильвания). В конечном итоге семья обосновалась в Таллахасси, во Флориде. Она училась танцам, пению, актёрской игре, училась играть на фортепиано. Окончив среднюю школу Таллахасси, Эллисон учится в Флоридском университете. Проучившись несколько семестров, она уезжает в Лос-Анджелес, пытаясь начать свою актёрскую карьеру. Играет на пианино и гитаре. Свободно владеет испанским и французским языками.

Карьера 
Миллер была членом Театра юных актёров в Таллахасси.  Она появилась в роли Норы в пьесе «Воспоминания о Брайтон-Бич» («Brighton Beach Memoirs»). Эллисон была одной из восьми актрис, которые были выбраны в качестве финалистов в реалити-шоу VH1 «В поисках новой семьи Партридж» в 2004 году.

Миллер появилась в короткометражном фильме «Фортепиано Люси» (2006). Затем она в качестве приглашённой звезды снялась в эпизодах телесериалов: «Главный госпиталь», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Отчаянные домохозяйки», «Юристы Бостона». Далее появилась в сериале NBC «Короли», который был основан на библейской истории Короля Давида. Она изображала принцессу Мишель Бенджамин,которая являлась первой женой Давида. 

В 2009 году Элиссон появилась всего лишь в двух фильмах: «Последний вампир» и «Папе снова 17»,  где сыграла в паре с актёром Заком Эфроном. В 2011 году снялась в роли Скай в научно-фантастическом телесериале Стивена Спилберга «Терра Нова». В 2012 году снимается в телесериале «На старт!». Однако, сериал закрывают после первого сезона.

В 2014 году снялась в сверхъестественном триллере Мэтта Беттинелли и Тайлера Джиллетта «Пришествие Дьявола», сыграв там главную роль вместе с Заком Гилфордом. Фильм получил в основном негативные отзывы.

Личная жизнь 
14 апреля 2012 года вышла замуж за актёра и комедианта Адама Ни. В 2019 году пара объявила о своём разводе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Роудс-колледжа